Тополя — имя собственное, топоним и фамилия.

Топоним 

 Словакия
 Тополя — село, Снинский район, Прешовский край.

 Украина
 Тополя — село, Глуховский район, Сумская область.
 Тополя — село, Прилукский район, Черниговская область.

Фамилия 
 Тополя, Елена Александровна (Alyosha; род. 1986) — украинская певица.
 Тополя, Тарас Владимирович (род. 1988) — украинский певец, лидер группы «Антитела».

Прочее 
 «Тополя» — серия из 24 картин французского художника-импрессиониста Клода Моне, созданная в 1891—1892 годах
 «Тополя» — советская эстраднаяя песня, слова Г. Колесникова, музыка Г. Пономаренко. Первое исполнение 1965 год.

См. также 
 
 Тополяне